Wyścig na 200 metrów stylem zmiennym mężczyzn podczas Mistrzostw Europy w Pływaniu 2012 rozegrany został w dniach 22 – 23 maja. Wzięło w nim udział 39 sportowców z 24 krajów.

Terminarz

Wyniki

Eliminacje 
Wyścigi eliminacyjne odbyły się 22 maja o godzinie 10:14. Do półfinałów kwalifikowano zawodników z szesnastoma najlepszymi wynikami, maksymalnie dwóch z jednego kraju. Po rozegraniu rundy eliminacyjnej z rywalizacji wycofało się dwóch Austriaków: Dinko Jukić oraz Jakub Maly, pomimo że uzyskali wyniki pozwalające na start w kolejnej rundzie. Na tym etapie rozgrywek Słowak Pavol Jelenak ustanowił rekord kraju wynikiem 2:05.59.

Półfinały 
Półfinały rozegrano 22 maja o godzinie 17:41. Do finału kwalifikowano zawodników z ośmioma najlepszymi wynikami. Na tym etapie rozgrywek Szwed Simon Sjödin ustanowił rekord kraju wynikiem 1:57.80.

Finał 
Finał odbył się 23 maja o godzinie 18:17. Na tym etapie rozgrywek Węgier László Cseh ustanowił nowy rekord mistrzostw wynikiem 1:56.66.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki mistrzostw

Mistrzostwa Europy w Pływaniu 2012